La Tercera Temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars comenzó a transmitirse el 25 de enero de 2018. La temporada se anunció en agosto de 2017, y 9 de los 10 miembros del reparto fueron revelados durante un especial de televisión VH1 titulado "Exclusive Queen Ruveal", que se transmitió el 20 de octubre de 2017. Esta temporada contó con 10 participantes "All Star", seleccionados desde la primera temporada del programa hasta su novena temporada, que compitieron para ser incluidos en el "Drag Race Hall of Fame".

Al igual que en la temporada anterior, las dos mejores reinas del desafío compiten en un "Lip-sync por su Legado", la triunfadora se gana $10,000 dólares y el poder de eliminar a una de las dos peores reinas. Un nuevo giro en cómo se eligieron las mejores reinas de la temporada se reveló en los últimos episodios de la temporada. Las reinas previamente eliminadas regresaron en la final y votaron por los dos primeros puestos de las cuatro primeras finalistas restantes, de ahí en adelante las dos reinas con la mayoría de los votos adelantados y las demás fueron eliminadas posteriormente. Los premios para la ganadora de la competencia son un suministro anual de cosméticos Anastasia Beverly Hills y un premio en efectivo de $100,000 dólares.

El 20 de agosto de 2020, la concursante Chi Chi DeVayne falleció a los 34 años de edad tras sufrir esclerodermia y neumonía.

Concursantes 
(Las edades y los nombres indicados están al momento del concurso.)

Contestant progress 

 The contestant won RuPaul's Drag Race All Stars. 
 The contestant was the runner-up.
 The contestant was eliminated by jury vote without lip-syncing entirely.
 The contestant won the challenge and won the Lip Sync for Your Legacy.
 The contestant won the challenge, but lost the Lip Sync for Your Legacy.
 The contestant came back for a chance to re-enter the competition and was chosen to return.
 The contestant came back for a chance to re-enter the competition but was not chosen to return.
 The contestant received positive critiques and was ultimately declared safe.
 The contestant received critiques, but was ultimately declared safe.
 The contestant received negative critiques, but was ultimately declared safe.
 The contestant was in the bottom.
 The contestant was eliminated.
 The contestant won the challenge, won the Lip Sync for Your Legacy, but chose to eliminate herself from the competition.
 The contestant returned as a juror for the final episode to vote for the Top 2

Voto del jurado

Las concursantes eliminadas regresaron como jurado en el episodio final para votar por las que consideren como las dos mejores reinas.

 
 La concursante fue elegida primero, por lo que recibió dos votos.
 La concursante fue elegida segunda, por lo que recibió un voto.

Jueces Invitados 
En orden cronológico:
 Vanessa Hudgens, actriz y cantante.
 Todrick Hall, actor y cantante.
 Vanessa Williams, actriz y cantante.
 Constance Zimmer, actriz.
 Jeffrey Bowyer-Chapman, actor y modelo.
 Nicole Byer, comediante y actriz.
 Kristin Chenoweth, actriz y cantante.
 Tituss Burgess, actor y cantante.
 Shay Mitchell, actriz y modelo.
 Adam Lambert, cantante y actor.
 Emma Bunton, cantante y actriz.
 Chris Colfer, actor y cantante.
 Garcelle Beauvais, actriz y modelo.

Invitados especiales 
Invitados que aparecieron en episodios pero no juzgaron en el escenario principal (en orden de aparición):

 Chad Michaels, finalista de la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race y ganadora de la primera temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars.
 Alaska, finalista de la quinta temporada de RuPaul's Drag Race y ganadora de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars.
 Marc Jacobs, diseñador de moda.
 Nancy Pelosi, Líder demócrata de la Cámara de Representantes y representante para el distrito 12 del Congreso de California.

Lip-syncs 

 La concursante fue eliminada después de estar por primera vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de estar por segunda vez de entre las peores.
 La concursante fue eliminada después de su tercera vez entre las peores.
 La concursante ganó el lip-sync y decidió auto-eliminarse.
 La concursante fue eliminada después del último lip-sync.

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
Programas de televisión iniciados en 2018
Programas de televisión finalizados en 2018